Extraliga žen ve florbale je nejvyšší ženská florbalová soutěž v Česku, která se hraje od sezóny 1994/95.

Do sezóny 2005/06 se jmenovala 1. liga žen a od sezóny 2006/07 Extraliga žen.

V Extralize hraje 12 týmů. Šest týmů získalo titul mistra: Tigers Jižní Město (nyní Tigers Start98, 8 titulů, poslední v sezóně 2016/17), 1. SC Vítkovice (6 titulů, poslední v sezóně 2020/21), FBC Liberec (6 titulů, poslední v sezóně 2005/06), Tatran Střešovice (5 titulů, poslední v sezóně 1998/99), FBC Ostrava (2021/22) a Florbal Chodov (2014/15).

Vítěz Extraligy má právo reprezentovat Česko na Poháru mistrů.

Týmy soutěže 

Týmy v sezóně 2022/23:
 1. SC TEMPISH Vítkovice
 Bulldogs Brno
 Crazy girls FBC Liberec
 FAT PIPE Florbal Chodov
 FAT PIPE Tigers Start98
 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava
 Finance Novák FBK Jičín
 FBS Olomouc
 FbŠ Bohemians
 MITEL Florbalová akademie MB
 Panthers Praha
 PSN Tatran Střešovice

Systém soutěže 
V Extralize hraje 12 týmů. V základní části se všechny týmy dvakrát utkají každý s každým (celkem 22 kol). Za vítězství získává tým 3 body, za vítězství v prodloužení 2 body a za prohru v prodloužení 1 bod. Vítěz základní části získává Prezidentský pohár.

Po skončení základní části postupuje prvních osm týmů do play-off. První tři týmy si postupně zvolí soupeře pro čtvrtfinále z druhé čtveřice, s ohledem na blízkost města, aktuální formu a jiné aspekty. Podobně si nejlépe umístěný tým v základní části z postupujících do semifinále zvolí soupeře ze dvou nejhůře umístěných postupující týmů. Čtvrtfinále a semifinále se hrají na 4 vítězné zápasy. Ve finále (zvaném superfinále) se hraje jen jeden zápas.

Zbylé čtyři týmy základní části (9. až 12. místo) se spolu utkají v play-down (ve dvou kolech na čtyři vítězné zápasy) o to, který tým sestoupí rovnou do 1. ligy. Tým, který prohraje druhé kolo play-down, je nahrazen vítězem 1. ligy. Poražený finalista 1. ligy se potom utká v baráži s vítězem druhého kola extraligového play-down na tři vítězné zápasy.

Historie systému soutěže 
Nejvyšší ženská soutěž se poprvé hrála v sezóně 1994/95 pod jménem 1. liga.

První čtyři ročníky se hrálo jen na body systémem každý s každým. Teprve v sezóně 1998/99 se hrálo poprvé play-off, zatím jen od semifinále na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále se hrálo až od sezóny 2002/03, zároveň s rozšířením ligy z 10 na 12 týmů. Zpět na 10 se počet, z důvodu zkvalitnění soutěže, snížil od sezóny 2006/07, kdy bylo čtvrtfinále nahrazeno nadstavbou. V té prvních šest týmů základní části bojovalo o postup do semifinále. Play-off se nově hrálo na tři vítězné zápasy. V některých z následujících sezón hrálo Extraligu z finančních a jiných důvodů jen 9 týmů. Až od sezóny 2010/11 došlo k rozšíření na 11 týmů a k znovuzavedení čtvrtfinále. Zároveň byla zavedena volba soupeře pro play-off.

Superfinále, tedy jediný zápas o mistrovský titul, bylo zavedeno v sezóně 2011/12 jako prostředek popularizace florbalu v Česku. Pro vykompenzování počtu zápasů v play-off bylo rozšířeno čtvrtfinále a semifinále na čtyři vítězné zápasy. Zároveň se Extraliga vrátila po šesti letech na současných 12 týmů.

Od sezóny 2012/13 se hraje Extraliga každý týden.

V prvních ročnících se časomíra nezastavovala při přerušení hry. Na čistý čas se hraje od sezóny 2002/03.

Až do sezóny 2001/02 končily zápasy základní části po třetí třetině a mohly skončit remízou, za kterou oba týmy dostaly po jednom bodu. Za výhru byly body dva. Od následující sezóny bylo zavedeno prodloužení s náhlou smrtí. Za výhru v základním čase se začaly udělovat tři body a za výhru v prodloužení dva (za prohru v prodloužení jeden).

Prezidentský pohár pro vítěze základní části se uděluje od sezóny 2018/19.

Play-down v současném formátu na dvě kola a baráž se hraje od sezóny 2015/16.

Po zkušenostech s předčasným ukončením sezóny 2019/20 kvůli pandemii covidu-19 v Česku byla od sezóny 2020/21 stanovena nová pravidla, která umožňují prodloužit sezónu, případně určit konečné pořadí i postupující a sestupující i po nedohrané sezóně, pokud je odehráno alespoň 50 % zápasů základní části.

Přehled medailistů

Účast jednotlivých klubů 

|}

Odkazy

Reference

Související články 
 Superliga florbalu (mužů)
 Český florbal
 České florbalové soutěže

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Extraligy žen
 Fortuna Extraliga Ženy – Historie

 
Florbal
Sportovní události založené roku 1994